Монтано, Альдо:
 Монтано, Альдо (старший) (1910—1996) — саблист, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (1936 и 1948), отец Марио Альдо Монтано.
 Монтано, Альдо (младший) (род. 1978) — саблист, олимпийский чемпион 2004 года, внук Альдо Монтано-старшего, сын Марио Альдо Монтано.